L'expression « 9/11 » (ou « Nine eleven » en anglais) fait référence à :
 Les attentats du 11 septembre 2001, quatre attentats-suicides perpétrés le même jour aux États-Unis, par des membres du réseau djihadiste Al-Qaïda.

Titres 

 New York : 11 septembre (titre original : 9/11), documentaire des frères Naudet filmé pendant ces attentats ;
 9/11, film dramatique de Martin Guigui ;
 9/11, série de bandes dessinées d'Éric Corbeyran ;
 9/11: Press for Truth, documentaire de Ray Nowosielski ;
 Fahrenheit 9/11, documentaire de Michael Moore.

Voir aussi